De familie Brueghel was een schildersfamilie in de Zuidelijke Nederlanden van de 16e tot de 18e eeuw, hoofdzakelijk gevestigd in Antwerpen en Brussel. Als stamvader geldt Pieter Bruegel de Oude. Door het huwelijk van zijn kleindochter Anna Brueghel met David Teniers de Jonge wordt ook de familie Teniers tot de ruime dynastie gerekend. Hieronder wordt de stamboom gegeven (kunstenaars aangeduid in beige).

Zie ook 
 Teniers (familie)

Literatuur 
Philippe Roberts-Jones e.a., Brueghel, une dynastie de peintres, tent.cat., 1980, 340 p.

Zuid-Nederlandse familie (voor 1830)
Geschiedenis van Antwerpen
Geschiedenis van Brussel
Stamboom
Brueghel